Familien Bach var en vidt forgrenet og talrig musikerslægt, som var aktive fra anden halvdel af 1500-tallet til slutningen af 1700-tallet. Blandt disse kender man til 50 musikere og flere betydelige komponister. Den mest kendte er Johann Sebastian Bach (1685–1750).

Familien Bach bosatte sig aldrig uden for Thüringen i det nuværende Tyskland, før Sebastians sønner trådte ind i den moderne verden, men til trods for isolationen og stedbundetheden producerede familien musikere, som hører blandt de største i Europa. J.S.Bach arvede kunstnertraditionen for tætte slægtsbånd i en familie, som ikke havde taget del i 1600-tallets musikalske udvikling, og han udviklede den gamle polyfone kunstformen til perfektion.

J.S.Bach udarbejdede selv familiens genealogi, som hans søn Carl Philipp Emanuel fuldførte.

Slægtstræ

Udvidet genealogi 

 Veit Bach (ca. 1550-1619)
 Johann(es) «Hans» Bach I (ca. 1580 – 1626)
 Johann Bach (1604–1673) – «Erfurtgrenen»
 Johann Christian Bach I (1640–1682)
 Johann Jacob Bach II (1668–1692)
 Johann Christoph Bach IV (1673–1727)
 Johann Samuel Bach (1694–1720)
 Johann Christian Bach II (1696–)
 Johann Günther Bach II (1703–1756)
 Johann Aegidius Bach I (1645–1716)
 Johann Balthasar Bach (1673–1691)
 Johann Bernhard Bach I (1676–1749)
 Johann Ernst Bach II (1722–1777)
 Johann Georg Bach I (1751–1797)
 Johann Christoph Bach VI (1685–1740)
 Johann Friedrich Bach II (1706–1743)
 Johann Aegidius Bach II (1709–1746)
 Johann Nicolaus Bach I (1653–1682)
 Christoph Bach (1613–1661)
 Georg Christoph Bach (1642–1697)
 Johann Valentin Bach (1669–1720)
 Johann Lorenz Bach (1695–1773)
 Johann Elias Bach (1705–1755)
 Johann Christoph Bach (1645–1693)
 Johann Ernst Bach I (1683–1739)
 Johann Christoph Bach VII (1689–1740)
 Johann Ambrosius Bach (1645–1695)
 Johann Christoph Bach III (1671–1721)
 Tobias Friedrich Bach (1695–1768)
 Johann Bernhard Bach (1700–1743)
 Johann Christoph Bach VIII (1702–1756)
 Ernst Carl Gottfried Bach (1738–1801)
 Ernst Christian Bach (1747–1822)
 Philipp Christiann Georg Bach (1734–1809)
 Johann Heinrich Bach I (1707–1782)
 Johann Andreas Bach (1713–1779)
 Johann Christoph Georg Bach (1747–1814)
 Johann Jacob Bach (1682–1722)
 Johann Sebastian Bach (1685–1750) – ægtefæller: 1707 Maria Barbara Bach (1684–1720); 1721 Anna Magdalena Wilcke (1701–1760)
 Catharina Dorothea Bach (1708–1774)
 Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784) – «Dresdener Bach» / «Hallesche Bach»
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) – «Hamburger Bach» / «Berliner Bach»
 Johann Sebastian Bach (1748–1778), tegner og maler
 Johann Gottfried Bernhard Bach (1715–1739)
 Gottfried Heinrich Bach (1724–1763)
 Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795) – «Bückeburger Bach»
 Wilhelm Friedrich Ernst Bach (1759–1845) – «Mindener Bach»
 Johann Christian Bach III (1735–1782) – «Milano Bach» / «London Bach»
 Heinrich Bach I (1615–1692) – «Arnstadtgrenen»
 Johann Christoph Bach I (1642–1703)
 Johann Nikolaus Bach (1669–1753)
 Johann Christoph Bach V (1676–)
 Johann Heinrich Bach II (1709–)
 Johann Friedrich Bach I (1682–1730)
 Johann Michael Bach II (1685–)
 Johann Michael Bach I (1648–1694)
 Maria Barbara Bach (1684–1720) – 1707 gift med Johann Sebastian Bach (1685–1750)
 Johann Günther Bach I (1653–1683)
 Philippus «Lips» Bach (1590–1620) – søn af Veit Bach
 Wendel Bach (1619–1682)
 Jacob Bach (1655–1718) – «Ruhlaer Bach»
 Nicolaus Ephraim Bach (1690–1760) – «Gandersheimer Bach»
 Georg Michael Bach (1703–1771)
 Johann Christian Bach (1743–1814) – «Hallenser Clavier-Bach»
 Johann Ludwig Bach (1677–1731) – «Meininger Bach»
 Gottlieb Friedrich Bach (1714–1785)
 Johann Philipp Bach (1752–1846)
 Samuel Anton Bach (1713–1781)
 En af Veit Bachs sønner (bortset fra «Lips»)
 Johann Bach IV (1621–1686), «nevø af "Lips" Bach»
 Johann Stephan Bach (1665–1717)

Usikre linjer 

 Caspar Bach I (1570–1640) – broder til Veit Bach?
 Caspar Bach II (1600–)
 Heinrich Bach (-1635) – «Blinde Jonas»
 Johann(es) Bach II (1612–1632)
 Melchior Bach (1603–1634)
 Nicolaus Bach (1619–1637)

 Johann Michael Bach III (1745–1820) – søn af Johann Elias Bach?
 Johann Georg Bach II (1786–1874)
 Georg Friedrich Bach (1792–1860)

Litteratur 
 
  (beginnt mit Geschichte der Familie)
 Klaus-Rüdiger Mai: Die Bachs. Eine deutsche Familie. Propyläen, Berlin 2013, .
 Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach. Fischer, Frankfurt am Main 2001, .
 Percy Young: Die Bachs. 1500–1850. Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1978.

Eksterne henvisninger 
 Jochen Grob: Die Werke von Johann Sebastian Bach & der Bach-Familie. Versuch einer Übersicht mit Werkfassungen, Diskographie und vielen weiteren Informationen , s-line.de
 Bach Family Tree 
 Lineage:Bach , en.rodovid.org
 The Bach Family – Family Tree , bach-cantatas.com
 Has Bach surviving descendants? , The Musical Times

Johann Sebastian Bach
Personer fra Tyskland
Musik